Bedminster heißen die Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Bedminster (New Jersey)
 Bedminster (Pennsylvania)

im Vereinigten Königreich:
 Bedminster (Bristol)
 Bedminster Down (Bristol)

Bedminster ist der Familienname von
 Carlton Bedminster (* 1982), antiguanischer Tennisspieler